

Toponyme 

 Burgenland, le Bundesland le plus oriental de l'Autriche.
 L'arrondissement du Burgenland, un arrondissement  ("Landkreis" en allemand) de Saxe-Anhalt  (Allemagne).

Homonymie de toponyme